ACR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 421 амінокислот, а молекулярна маса — 45 847.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Серинові протеази